Desa Sukolilo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukolilo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sukolilo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 112,74), 
 Desa Sukolilo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 112,32), 
 Desa Sukolilo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,48), 
 Desa Sukolilo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 112,71), 

Robotskapade Indonesienförgreningar